Fleadh [] ist eine veraltete Schreibweise des irischen Wortes fleá, und bedeutet ein Fest oder Festival. Es wird im Namen zahlreicher Festivals verwendet, die irische Kultur zum Thema haben.

 Fleadh Cheoil, ein Wettbewerb irischer Musik, durchgeführt von Comhaltas Ceoltóirí Éireann
 Fleadh (Finsbury Park), ein jährliches durchgeführtes, eintägiges Musikfestival im Londoner Finsbury Park
 Fleadh (Band), eine Irish Folk Band aus Deutschland